Wierzbięcin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Wierzbięcin (Nowogard), Ort in der Gemeinde Nowogard, Woiwodschaft Westpommern
 Wierzbięcin (Słupsk), Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Wierzbięcin (Trzebiel), Ort in der Woiwodschaft Lebus